Большая Мариэтта — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Мариэтта. Длина реки составляет 43 км. Высота устья — 64 м над уровнем моря. В 25 км от устья по правому берегу впадает река Мариэтта.

Система водного объекта: Мариэтта → Танлова → Надым → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Надым, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Надым.

Код объекта в государственном водном реестре — 15030000112115300048498.

Примечания 

Притоки Мариэтты
Реки Надымского района